Colégio Dom Bosco (Brasília) ou Escola Salesiana (Brasília)
Colégio Dom Bosco (Cachoeira do Campo)
Colégio Dom Bosco (Porto Alegre)
Colégio Salesiano Dom Bosco (Santa Rosa)

Outros 
Faculdade Dom Bosco
Universidade Católica Dom Bosco

Desambiguação